Blahojewe (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Blahojewe, früherer Name von Welykyj Bujalyk, Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Iwaniwka
 Blahojewe, früherer Name von Chrysto-Botewe, Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Lyman
 Blahojewe, früherer Name von Martowe, Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka